Pitt è un cognome inglese. È diffuso un po' in tutta l'Inghilterra centro-meridionale, ma le concentrazioni maggiori si hanno tra il Galles orientale e l'Inghilterra occidentale (nell'Hampshire c'è pure una località denominata Pitt).
Sembra derivi dal medio inglese pytte o pitte, cioè "fossa" oppure "cava".

Persone
Andrew Pitt – motociclista australiano
Brad Pitt – attore statunitense
David Pitt – calciatore sanvincentino
Michael Pitt – attore statunitense
Bill Pitt (nato nel 1937) – politico britannico
William Pitt (architetto) (1855-1918) – architetto australiano
William Pitt (inventore) – inventore canadese
Bill Pitt – pilota australiano
William Pitt il Vecchio (1708-1778) – politico britannico, Primo ministro della Gran Bretagna dal 1766 al 1768
William Pitt il Giovane (1759-1806) – politico britannico, figlio di William Pitt il Vecchio e Primo ministro della Gran Bretagna dal 1783 al 1801 e poi dal 1804 al 1806.
William Rivers Pitt (nato nel 1971) – saggista statunitense di sinistra.

Altro
 Pitt – cognome italiano
Dirk Pitt – personaggio di fantasia ideato da Clive Cussler
Pitt – fiume della Columbia Britannica
University of Pittsburgh